Denumirea de Pernau se poate referi la:
 Pernau, denumirea germană a orașului Pärnu, Estonia;
 Pernau, denumirea germană a satului Pornóapáti, județul Vas, Ungaria.